«Savoy» el término puede pertenecer a:

Personajes 
 Gene Savoy (1927-2007), explorador estadounidense.
 Curro Savoy (1948-), seudónimo del músico español Francisco Rodríguez.
 Raúl Armando Savoy (1940-2003), futbolista argentino.

Música 
 Savoy Ballroom (1926), salón de baile estadounidense.
 Ópera Savoy, estilo de ópera cómica británica.
 Savoy Records (1942), sello discográfico estadounidense.
 Savoy Brown (1965), banda británica.
 Savoy Truffle (1968), canción del álbum The Beatles de la banda homónima.
 Savoy (1994), banda noruega.
 Savoy (2004), quinto álbum de la banda homónima.
 Savoy Songbook Vol. 1 (2007), sexto álbum de la banda Savoy.

Geografía 
Estados Unidos
 Savoy, villa de Illinois.
 Savoy, pueblo de Massachusetts.
 Savoy, ciudad de Texas.

Edificios 
 Capilla del Savoy, iglesia británica.
Cines
 Cine Savoy (f.1935), cine de Barcelona.
 Cine Savoy (f.1929), cine de Dublín.
Hoteles
 Hotel Savoy (f.1889), hotel de Londres.
 Hotel Savoy (f.1908), hotel de Buenos Aires.
 Hotel Savoy (f.1910), hotel de Rosario.
 Pasteleria Savoy (f.1972), Pasteleria de Córdoba.
 Hotel Savoy (f.2005), hotel de Moscú.
 Hotel Savoy (-), hotel de Łódź.
 Hotel Savoy (f.1971), hotel de La rioja, Argentina.
 Hotel Savoy, Paraguay.
 Hotel Savoy, hotel de Posadas

Miscelánea 
 Hotel Savoy (1924), libro de Joseph Roth acerca del Hotel Savoy de Łódź.
 Savoy (1941), empresa y marca de chocolates venezolanos propiedad de Nestlé.